Pallifera ragsdalei är en snäckart. Pallifera ragsdalei ingår i släktet Pallifera och familjen Philomycidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
ragsdalei